Соревнования по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 84 кг на летних Олимпийских играх 2008 прошли 21 августа. Приняли участие 20 спортсменов из разных стран.

Призёры

Соревнования

Основной турнир

Встречи за третьи места

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте FILA